Wolder Schele ist der Name folgender Personen:

* Wolder Schele (Jurist, 1579) (1579–1649), deutscher Jurist und Politiker, Ratsherr in Hamburg
 Wolder Schele (Jurist, 1649) (1649–1700), deutscher Jurist, Ratssyndicus von Hamburg
 Wolder Schele (Jurist, 1702) (1702–1785), deutscher Jurist, Ratssekretär in Hamburg